Dimitris Sarawakos (ur. 29 czerwca 1961) – grecki piłkarz występujący na pozycji napastnika. Uczestnik Mistrzostw Świata 1994.

Kariera 
Rozpoczął karierę w Panioniosie GSS. Po 5 latach przeniósł się do Panathinaikosu. W ekipie "Koniczynek" występował przez 10 lat, zdobywając 3 mistrzostwa Grecji, 6 Pucharów Grecji i 2 Superpuchary. W barwach Panathinaikosu został królem strzelców Alpha Ethniki w sezonie 1990/1991 z 23 strzelonymi bramkami.

Uczestniczył w debiucie reprezentacji Grecji na Mundialu w USA 1994. Grecy zajęli ostatnie miejsce w grupie D i wrócili do domu nawet bez strzelonej bramki.
  
w 1994 roku "Wszechateńczycy" nie przedłużyli z Sarawakosem kontraktu i zatrudnienie znalazł w AEK Ateny. Z tym zespołem zdobył 2 Puchary Grecji i 1 Superpuchar. U schyłku kariery powrócił do Panathinaikosu, jednak w ciągu sezonu rozegrał tylko 2 mecze i w 1998 roku zakończył karierę.

Na początku lat 90. przed wprowadzeniem w życie prawa Bosmana Sarawakos miał zaoferowany kontrakt w Juventusie. Jednak prezes Panathinaikosu Jorgos Wardinojanis nie wyraził zgody na ten transfer.

Mecze w europejskich pucharach

Panathinaikos

AEK Ateny

Bilans 
 30 meczów i 10 bramek w Lidze Mistrzów
 12 meczów i 6 bramek w Pucharze Zdobywców Pucharów
 12 meczów i 9 bramek w Pucharze UEFA

Reprezentanci Grecji w piłce nożnej
Piłkarze Panathinaikosu AO
Piłkarze AEK Ateny
Piłkarze Panioniosu GSS
Królowie strzelców Pucharu UEFA i Ligi Europy
Królowie strzelców greckiej ekstraklasy piłkarskiej
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994
Ludzie urodzeni w Atenach
Urodzeni w 1961